Cuanalá kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuanalá, Juan C. Bonilla, ort, Puebla, 
 Cuanalá, Ahuacatlán, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar